Saluschschja (ukrainisch ; russische Entsprechung Saluschje/Залужье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Saluschschja (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Saluschschja (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Saluschschja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Saluschschja (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Saluschschja (Dubno)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Saluschschja (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Saluschschja (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Saluschschja (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Saluschschja (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Saluschschja (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Saluschschja (Wolodymyr)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk, siehe Saluschschja (Teplyk)